Líbico — ou líbio antigo; conjunto de línguas antigas do Norte de África
Árabe líbio — designação coletiva das variantes de árabe faladas na Líbia